

Hydronyme 
 La Laussonne est une rivière et un ruisseau d'Auvergne, dans le département de la Haute-Loire, et un affluent droit de la Loire.

Toponyme 
 Laussonne est une commune française située en Velay, dans le département de la Haute-Loire en région Auvergne.